Айґестан () — села у Вірменії:

 Айґестан (Арарат) — у марзі (області) Арарат Республіки Вірменії.
 Айґестан (Аскеран) — у Аскеранському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Айґестан (Гадрут) — у Гадрутському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Айґестан (Мартакерт) — у Мартакертському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Айґестан (Шаумян) — у Шаумянівському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Нор Айґестан — село у Мартакертському районі Нагірно-Карабаської Республіки, у якому живуть тимчасово переміщені особи села Айґестан того ж району.